El National Invitation Tournament 2021 es la octogésima tercera edición del National Invitation Tournament. La disputan 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron el Torneo de la NCAA de 2021. Todos los partidos se disputan en el Comerica Center (Frisco, Texas) o en el UNT Coliseum (Denton, Texas). El torneo de 2021 constará también con un partido para el tercer y cuarto puesto, algo que no sucedía desde la edición de 2003. Será además la primera vez que las semifinales y la final no se disputen en la ciudad de Nueva York.

Fase final 
Cuadro final de resultados. La lista de 16 equipos se anunció el 14 de marzo en ESPNU.

Referencias

Véase también 
 Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2021

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2021
National Invitation Tournament